DVDvision était un magazine bimestriel, puis mensuel traitant du DVD (principalement de cinéma de genre) publié en France par Seven Sept, créé et dirigé par David Fakrikian. Le magazine a été publié pour la première fois le  avec Blade Runner en couverture.

Fondé par David Fakrikian, le premier numéro paraît le . Le magazine se distingue dès son premier numéro par une approche différente des autres revues de Home-Cinéma, en donnant aux films vedettes sortant en DVD la même pagination que les magazines cinéma pour leurs sorties en salles, et en offrant un DVD de bonus dans chaque numéro. Il s'agit du premier magazine au monde, chronologiquement, à offrir un DVD dans chaque numéro. À de nombreuses reprises, ce DVD offre à de jeunes cinéastes l'opportunité de diffuser leur court-métrage à grande échelle.

Racheté par les éditions Larivière en , le magazine voit le départ de son fondateur et rédacteur en chef, David Fakrikian. Repris par le transfuge de Studio Denis Parent, sa numérotation reprend au numéro 1, et le DVD bonus disparaît. Il est rebaptisé CinéDVDvision, puis Cinévision, mais en l'absence du rédacteur en chef original, les ventes s'écroulent, et cette nouvelle formule s'arrête au bout de 8 numéros.

Après plusieurs retards, 2011 voit le lancement d'une nouvelle formule du magazine, renommé HDvision, toujours dirigée par David Fakrikian, et reprenant une large part des rédacteurs initiaux. En janvier 2011 sont sortis conjointement un numéro zéro de 48 pages, ainsi qu'une version pour iPad de la revue, qui devient  des téléchargements sur le site Apple, et est élue application du mois.

En 2022, le magazine revient cette fois sous son titre original, sous forme de mooks, en financement participatif. Le premier numéro parait à l'été 2022 est consacré à la saga Mad Max.

Staff
 Directeur de publication : Véronique Borgé
 Rédacteur en chef : David Fakrikian
 Rédacteur en chef adjoint : Estelle Ruet, Leonard Haddad
 Rédacteurs : David Martinez, Leonard Haddad, Gael Golhen, Benjamin Rozovas, Estelle Ruet, Rafik Djoumi, Jean-Sebastien Decant, Fathi Beddiar, Marc Toullec, Stéphane Lacombe, Yannick Dahan, Nikola Acin, Pascal Laugier, Tristam, Antoine de Caunes.
 Direction artistique : Sandra Abreu
 Réalisateurs contenu DVD : David Martinez, Leonard Haddad, Lydie Bimont, Estelle Ruet, Christelle Gibout, Françoise Jallot, Benjamin Rozovas, David Fakrikian

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Forum officiel

Titre de presse créé en 1999
Titre de presse disparu en 2003